Томас Гимараэш Алмейда (; род. 31 июля 1991, Сан-Паулу, Бразилия) — бразильский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в легчайшем весе. Бывший чемпион Legacy FC в легчайшем весе. По состоянию на апрель 2017 года занимает девятую строчку официального рейтинга UFC в легчайшем весе.

Карьера

Ultimate Fighting Championship 
В 2014 году Алмейда подписан контракт с организацией UFC.

Свой дебютный бой Алмейда провел 8 ноября 2014 года на турнире  UFC Fight Night 56. Алмейда выиграл бой единогласным решением, это был первый бой в карьере Алмейды который не завершился досрочно. Оба бойца получили премию «Лучший бой вечера».

Алмеда встретился с Ивом Жабоуном 25 апреля 2015 года на турнире UFC 186. Алмейда выиграл бой техническим нокаутом в первом раунде, это победа принесла Алмеды премию «Выступление вечера».

Алмейда сразился с Брэдом Пикеттом 11 июля 2015 года на турнире UFC 189. Алмейда выиграл бой нокаутом во втором раунде и получил премию «Выступление вечера».

Алмейда вышел на бой с Энтони Бирчаком 7 ноября 2015 года в рамка турнира UFC Fight Night 77. Алмейда выиграл бой нокаутом и получил третью подряд премию «Выступление вечера».

Алмейда встретился с непобежденными бойцом Коди Гарбрандтом 29 мая 2016 года на турнире UFC Fight Night 88. Несмотря на то что букмекеры ставили Алмейду фаворитом в этом поединки, он проиграл бой нокаутом в первом раунде.

На турнире UFC Fight Night 100 19 ноября 2016 года, Алмейда столкнулся с Альбертом Моралесом. Алмейда выиграл бой техническим нокаутом и получил очередную премию «Выступление вечера».

Титулы и достижения 
 MMA Super Heroes
 Чемпион MMASH в легчайшем весе (один раз)
 
 Чемпиона Legacy FC легчайшем весе
 Ultimate Fighting Championship
 Обладатель премии «Лучший бой вечера» (один раз) против Тима Гормана
 Обладатель премии «Выступление вечера» (четыре раза)
 
 2014 Бой месяца (ноябрь) против Тима Гормана
 2015 Нокаут месяца (июль) против Брэда Пикетта

Статистика 

|-
|Поражение
|align=center|22–5
|Шон О'Мэлли
|Нокаут (удар)
|UFC 260
|
|align=center|3
|align=center|3:52
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|22–4
|Джонатан Мартинес
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Ortega vs. Korean Zombie
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Поражение
|align=center|22–3
|Роб Фонт
|Технический нокаут (удар ногой в голову и удары)
|UFC 220
|
|align=center|2
|align=center|2:24
|Бостон, США
|
|-
|Поражение
|align=center|22–2
|Джимми Ривера
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Weidman vs. Gastelum
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Юниондейл, США
|
|-
|Победа
|align=center|22–1 
|Альберт Моралес
|Технический нокаут (удары)
|UFC Fight Night: Bader vs. Nogueira 2
|
|align=center| 2
|align=center| 1:37
|Сан-Пауло, Бразилия
|
|-
|-
|Поражение
|align=center|21–1
|Коди Гарбрандт
|Нокаут (удар)
|UFC Fight Night: Almeida vs. Garbrandt
|
|align=center|1
|align=center|2:53
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|21–0
|Энтони Бирчак
|Нокаут (удар)
|UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson 3
|
|align=center|1
|align=center|4:24
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|20–0
|Брэд Пикетт
|Нокаут (летающая колено)
|UFC 189
|
|align=center|2
|align=center|0:29
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center| 19–0
|Ив Жабуен
|Технический нокаут (удары)
|UFC 186
|
|align=center| 1
|align=center| 4:18
|Монреаль, Канада
|
|-
|Победа
|align=center| 18–0
|Тим Горман
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Shogun vs. Saint Preux
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Уберландия, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 17–0
|Кайо Мачадо
|Технический нокаут (удар корпусом)
|Legacy FC 32
|
|align=center| 1
|align=center| 4:17
|Боссьер Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center| 16–0
|Виниций Зани
|Технический нокаут (удары)
|MMA Super Heroes 3
|
|align=center| 4
|align=center| 3:52
|Сан-Пауло, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 15–0
|Джордж Пакурариу
|Технический нокаут (удары)
|Legacy FC 26
|
|align=center| 1
|align=center| 4:31
|Сан-Антонио, США
|
|-
|Победа
|align=center| 14–0
|Кемир Сильва
|Технический нокаут (удары)
|Standout Fighting Tournament
|
|align=center| 2
|align=center| 4:42
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 13–0
|Виллиди Виана
|Технический нокаут (удары)
|Alfenas Balada Fight 1
|
|align=center| 1
|align=center| 0:47
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 12–0
|Валдинес Сильва
|Нокаут (удар коленом и удары руками )
|MMA Super Heroes 1
|
|align=center| 1
|align=center| 2:46
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 11–0
|Жозе Александре
|Технический нокаут (удары)
|Bison FC 1
|
|align=center| 1
|align=center| 3:18
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 10–0
|Гилмар Салес
|Технический нокаут (удары)
|Fair Fight: MMA Edition
|
|align=center| 1
|align=center| 2:32
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 9–0
|Коди Уильямс
|Нокаут (удар локтем)
|Legacy FC 15
|
|align=center| 1
|align=center| 2:28
|Хьюстон, США
|
|-
|Победа
|align=center| 8–0
|Вандер Корреа
|Нокаут (удар)
|Predador FC 22
|
|align=center| 1
|align=center| 2:21
|Сан-Жозе-ду-Риу-Прету, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 7–0
|Мишель Игеньо
|Нокаут (удары)
|Predador FC 21
|
|align=center| 1
|align=center| 3:02
|Кампу-Гранди, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 6–0
|Самуэль Лима Брито
|Удушающий приём (гильотина)
|Gladiador Fight 3
|
|align=center| 1
|align=center| 1:32
|Арасатуба, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 5–0
|Ивоней Придоник
|Технический нокаут (Удары)
|Nitrix Champion Fight 11
|
|align=center| 1
|align=center| 1:21
|Жоинвили, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 4–0
|Эдмилсон Атанасио
|Технический нокаут (удары)
|Union Combat 1
|
|align=center| 1
|align=center| 1:57
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 3–0
|Хорхе Фернандо
|Болевой приём 
|Gold Fight Selection 3
|
|align=center| 1
|align=center| 0:47
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 2–0
|Данило Молина
|Болевой приём 
|Thai Fight 3
|
|align=center| 1
|align=center| 2:16
|Табоан-да-Серра, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 1–0
|Джексон де Падуя
|Болевой приём 
|Brazil Regional 2
|
|align=center| 1
|align=center| 2:14
|Сан-Паулу, Бразилия
|

Примечания

Ссылки 
 Профиль Томаса Алмеды на сайте UFC 
 

Бойцы смешанных единоборств Бразилии